Anderson Sebastião Cardoso — Braziliaans voetballer, geboren in 1981
 Francisco Carlos Martins Vidal — Braziliaans voetballer, geboren in 1962
 Francisco de Assis Santos Prado — Braziliaans voetballer, geboren in 1973
 Francisco Jesuíno Avanzi — Braziliaans voetballer, geboren in 1949, overleden in 2008
 Francisco Amâncio dos Santos - Braziliaans voetballer, geboren in 1940